{{Grand Slam versenyszám infobox
|év = 2004
|torna = Roland Garros
|versenyszám = férfi egyes
|győztes =  Gastón Gaudio
}}

A 2004-es Roland Garros''' férfi versenyét az argentin Gastón Gaudio nyerte honfitársa Guillermo Coria előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Roger Federer (Harmadik kör)
  Andy Roddick (Második kör)
  Guillermo Coria (Döntős)
  Juan Carlos Ferrero (Második kör)
  Carlos Moyà (Negyeddöntős)
  Andre Agassi (Első kör)
  Rainer Schüttler (Első kör)
  David Nalbandian (Elődöntős)
  Tim Henman (Elődöntős)
  Sebastien Grosjean (Második kör)
  Nicolás Massú (Harmadik kör)
  Lleyton Hewitt (Negyeddöntős)
  Pharadon Szricsaphan (Második kör)
  Jiří Novák (Második kör)
 - 
  Fernando González (Első kör)

  Tommy Robredo (Negyedik kör)
  Mark Philippoussis (Első kör)
  Martin Verkerk (Harmadik kör)
  Marat Szafin (Negyedik kör)
  Andrei Pavel (Második kör)
  Juan Ignacio Chela (Negyeddöntős)
  Feliciano López (Negyedik kör)
  Jonas Björkman (Második kör)
  Ivan Ljubičić (Második kör)
  Albert Costa (Harmadik kör)
  Vincent Spadea (Második kör)
  Gustavo Kuerten (Negyeddöntős)
  Makszim Mirni (Első kör)
  Mariano Zabaleta (Második kör)
  Dominik Hrbatý (Második kör)
  Arnaud Clement (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1